Bondi kan syfta på:

Australien 
1 Bondi (del av en befolkad plats), New South Wales, Waverley,

Island 
2 Bóndi (bergstopp), Norðurland eystra,

Liberia 
3 Bondi (klan), Lofa County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Islandförgreningar
Robotskapade Liberiaförgreningar